Ро́менские ггуси — порода домашних гусей, выведены в Сумской области в городе Ромны. Роменские гуси бывают с серым и рябым оперением. Птицы распространены на территории Украины. Масса гусаков — 5,5-6,5 килограммов, масса гусынь — 4,5-5,5 килограммов. Яйценоскость — 20-30 яиц в год. Масса яйца — 145—160 граммов. Гусыни хорошие наседки. Гуси очень жизнеспособны, с жирным и вкусным мясом.

Ссылки 
 Птицеводство на малой ферме: Учебное пособие /Негреева А. Н., Третьякова Е. Н., Бабушкин В. А. и др. — Мичуринск: Издательство МичГАУ, 2007. — 164 с. С. 19

Породы гусей